w Anglia

w Kumbrii;
 Newbiggin (Carlisle)
 Newbiggin (Copeland)
 Newbiggin (Ainstable) (Eden dystrykcie)
 Newbiggin (Dacre) (Eden dystrykcie)
 Newbiggin (Aldingham) (w Furness) (South Lakeland dystrykcie)
 Newbiggin (Hutton Roof) (South Lakeland dystrykcie)
 Newbiggin (Kirkby Thore) (Eden dystrykcie)
 Newbiggin-on-Lune (Eden dystrykcie)

w Durham
 Newbiggin (Lanchester)
 Newbiggin in Teesdale
 East and West Newbiggin

w North Yorkshire
 Newbiggin (Askrigg)
 Newbiggin (wieś w North Yorkshire)

w Northumberland
 Newbiggin (Northumberland)
 Newbiggin-by-the-Sea

w Tyne and Wear
 Newbiggin Hall Estate